Moral steht für:
 Moral, ethischer Begriff
 Lehre einer Fabel
 Veraltet für eine psychologische Motivation oder Motiviertheit, wie in
 Kampfmoral militärischer Einheiten
 Arbeitsmoral, s. Leistungsbereitschaft
 Moral (1920), deutscher Film von Eugen Illés
 Moral (1928), deutscher Film von Willi Wolff
 Moral (1936), deutscher Film von Hans H. Zerlett
 Moral (1982), philippinischer Film von Marilou Diaz-Abaya

Personen:
 Antonio Gómez del Moral (1939–2021), spanischer Radrennfahrer
 Carmen Del Moral (1920–1991), argentinische Sängerin und Schauspielerin
 Enrique del Moral (1906–1987), mexikanischer Architekt
 Hans Moral (1885–1933), deutscher Zahnmediziner
 José Zorrilla y Moral (1817–1893), spanischer Dichter und Dramatiker
 Manu del Moral (* 1984), spanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Das Dorf ohne Moral
 Ohne Skrupel und Moral
 Moraller
 Morral
 Morrall